Ram nebo RAM je slovo či zkratka s více významy:

 RAM () – druh počítačové paměti
 Nano-RAM
 Ram (album) – album Paula McCartneyho a Lindy McCartney
 RAM stroj () – teoretický model počítače
 RAM, zkratka pro Radar absorbent material – speciální materiál pohlcující radarové vlny, vytvořený k maskování vozidla nebo stavby
 RAM, zkratka pro Rechagable Alkaline Manganese – druh alkalických baterií, alkalický akumulátor
 .ram – přípona souboru pro formát RealAudio
 RIM-116 Rolling Airframe Missile – námořní raketový systém blízkého dosahu
 Northrop XP-79 Flying Ram – návrh stíhacího samokřídla
 Ram (tank) – kanadský tank

příjmení osob
 Andy Ram – izraelský tenista
 Rajeev Ram – americký tenista

rodné jméno
 Ram Emanuel – americký demokratický politik

místní jméno
 Ram (jezero) – jezero na Golanských výšinách v Izraeli, respektive Sýrii

Související články 
 rám
 páteřový rám

Externí odkazy